Auxelles ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Territoire de Belfort:

Auxelles-Bas
Auxelles-Haut